Mateu kan som auktorsförkortning betyda:

 J. Mateu
 Isabel Mateu

Robotskapade auktorsförkortningar